Кинта Параисо има више значења:

 Кинта Параисо (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Кинта Параисо (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику